Bare Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bare Butte (North Dakota)
 Bare Butte (Texas)